Sociedade de Geografia de Lisboa — em Portugal
Sociedade de Geografia de Paris — em França
Sociedade Geográfica Americana — nos Estados Unidos
Sociedade Geográfica Norueguesa — em Oslo
Sociedade Geográfica Russa — em São Petersburgo
Real Sociedade Geográfica (Reino Unido) — em Londres

Brasil
Sociedade Brasileira de Geografia — no Rio de Janeiro
Sociedade Geográfica Brasileira — em São Paulo

Espanha
Sociedade Geográfica Espanhola
Sociedade Geográfica Real da Espanha — em Madrid

Desambiguações de geografia
Desambiguações de organizações